Добрилово Евангелие — древнерусская кириллическая иллюминированная рукопись Евангелия-Апракос, созданная в 1164 году. Одна из немногих точно датированных русских рукописей.

История 
Рукопись имеет южнорусское происхождение и могла быть написана в Галицко-Волынском княжестве. В XIX — начале XX веков появились предположения о новгородском происхождении Евангелия, которые не считаются убедительными.

На предпоследнем листе рукописи писцом оставлена «выходная» надпись: 

Ранняя история Добрилова Евангелия и обстоятельства, при которых оно попало в царскую библиотеку, неизвестны.

В 1572/1573 году, о чём была сделана запись на втором листе рукописи, из библиотеки царя Ивана Грозного Евангелие было вложено в некую пустынь, названную во имя архидиакона Стефана. Данную пустынь исследователи идентифицируют со следующими монастырями: Борисоглебский-Стефановский на Кидекше, Стефановский на Лугу около Пскова, Середокоротный Стефановский монастырь в Тихвинском уезде или Спасская Архидьяконская пустынь Исадского монастыря в Нижегородской губернии.

В 1822 году Добрилово Евангелие было приобретено в Гомеле коллекционером Н. П. Румянцевым: 
Из основанного им Румянцевского музея книга затем поступила в Государственную библиотеку СССР им. В. И. Ленина (с 1992 года — Российская государственная библиотека).

Характеристика 
Рукопись представляет собой кодекс на пергамене, состоящий из 270 листов размером 24,5×19,7 см, текст написан уставом в два столбца.

Евангелие украшено четырьмя миниатюрами с изображением евангелистов, помещённых в интерьеры однокупольных храмов. Они принадлежат к характерному для русского искусства XII века примитивно-пластическому стилю. По мнению искусствоведа О. С. Поповой, эти миниатюры «несут на себе особую прелесть широкого рисунка и свободного письма провинциального мастера». Исходя из надписей на миниатюрах следует, что они были выполнены приглашённым мастером, а не писцом Добрилой. Другим мастером также выполнены и киноварные заголовки.

Примечания

Издание рукописи 
 Добрилове Євангеліє 1164 року / Відп. ред. В.В. Німчук, упор. Ю.В. Осінчук. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2012 (Серії: "Історія мови", "Пам'ятки української мови"). — 804 с.

Литература 
 
 
 

Книги по алфавиту
Появились в 1164 году
Иллюминированные Евангелия
Иллюминированные рукописи Древней Руси
Иллюминированные рукописи XII века